PESA Swing е модел трамваи, произвеждан от полската фирма PESA Bydgoszcz SA.

Характеристика 
Мотрисите са нископодови. С ниския си под трамваят е достъпен за възрастните хора, инвалидите и хората в инвалидни колички. Удобен достъп до трамвая имат също и лица с детски колички, мотрисите разполагат също и с автоматични рампи. Безопасността на пътниците се гарантира от системата за видеонаблюдение. За по-голяма лекота на пътуването в трамвая има апарат за продажба на билети, в салона на мотрисата има монитори, които могат да предоставят информация на пътниците или да излъчват реклами. Мотрисите разполагат с климатици в кабината и в салона на превозното средство. Класът на якост на натиск на мотрисата SWING е P IV (400 килотона). Трамваят отговаря на европейския стандарт за катастрофи (устойчивост на удар на вагоните) EN 15227. В зависимост от нуждите на оператора, PESA предлага 3, 5 и 7 секционни превозни средства, което е възможно с модулна структура на трамвая. Мотрисата SWING се произвежда с широчина на талигите 1435 mm, 1000 и 1009 mm.

Модерната система за задвижване позволява връщане на енергия в мрежата. Според изискванията на клиента трамваят може да бъде оборудван с акумулатори, които допринасят за по-ниски оперативни разходи. С прилагане на системата за задвижване е възможно превозното средство да се движи и в случай на прекъсване на електрозахранването. С натрупаната в батериите енергия трамваят може да пътува няколко десетки допълнителни метра. Това е особено полезно в случай на прекъсване на електрозахранването в мрежата.

Mодификации

Разпространение

Галерия

Източници

Външни препратки 
 pesa.pl 
 bnt.bg

Трамваи
Железопътен транспорт в Полша